Midiã ou Madiã (do hebraico מִדְיָן, "julgamento" ou "contenda") é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Foi o quarto filho de Abraão e Quetura, sendo o pai dos midianitas.

Quetura foi a segunda esposa (ou concubina) desposada após a morte de Sara do patriarca hebreu Abraão, e teve seis filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Os filhos de Midiã foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. O herdeiro dos bens de Abraão foi Isaque, mas os filhos de suas concubinas receberam presentes, e foram separados de Isaque, enviados ao Oriente.

Jetro, também chamado Reuel, sogro de Moisés, era um sacerdote de Midiã.

Árvore genealógica incompleta:

Filhos de Abraão
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Midiã